Arthur Wellesley peut se référer aux personnes suivantes :
 Arthur Wellesley (1769-1852),  de Wellington, militaire et homme d'État anglo-irlandais ;
 Arthur Wellesley (1807-1884),  de Wellington, militaire britannique ;
 Arthur Wellesley (1849-1934),  de Wellington, militaire britannique ;
 Arthur Wellesley (5e duc de Wellington) (1876-1941), militaire britannique.